Otanche kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Otanche (ort), Boyacá, 
 Otanche (kommun), Boyacá,